Рэйчел Энн «Рэй» Моррис (; род. 2 сентября 1992) — британская певица и автор-исполнитель. В 2015 году выпустила свой дебютный альбом . В январе 2018 года вышел её второй альбом .

Ранняя жизнь 
Родилась 2 сентября 1992 года в Блэкпуле, в графстве Ланкашир. Начала играть на фортепиано в возрасте 4 лет. Обучалась в St. George’s School, а потом изучала музыку в  в Престоне. Подрабатывала официанткой в футбольном клубе «Блэкпул».

Карьера

2011: Ранние концертные выступления 

Во время обучения в университете выступала в окрестностях Блэкпула и на северо-западе Англии. Привлекла внимание ведущего  Шона МакГифти, благодаря которому и  смогла выступить на фестивалях Рединга и Лидса, состоявшихся в августе 2011 года. В сентябре 2011 года подписала контракт с лейблами  и Atlantic Records. К ней также поступали предложения и от других лейблов, но она в итоге предпочла Atlantic, поскольку по её словам «они не тыкали мне шило в задницу».

В тот период она сотрудничала с певицей, автором-исполнителем  (также родом из Блэкпула), помогавшей ей развить навыки в написании песен. Также это сотрудничество было отображено в песнях певицы, вошедших в её дебютный альбом.

2012—14: Выпуск мини-альбомов 
В марте 2012 года Моррис выпустила свой дебютный сингл, «Don’t Go», прозвучавший в одном из эпизодов шестого сезона теледрамы «Молокососы». Записала мини-альбом For You, который распространялся исключительно на концертах середины 2012 года. А в ноябре 2012 вышел второй мини-альбом, Grow. В 2013 году вышел мини-альбом, From Above. Также на протяжении этого периода она выступала на разогреве у Bombay Bicycle Club, Лианн Ла Хавас,  и у Тома Оделла. Исполнила бэк-вокальные партии в качестве приглашённого гостя в нескольких треках альбома Bombay Bicycle Club 2014 года , включая сингл «Luna». Также в 2014 году Моррис выступила соавтором песни Clean Bandit, «Up Again» (вошедшей в их дебютный альбом ) и выступила на разогреве у Джорджа Эзры во время его европейского тура и начала вскоре устраивать и свои собственные выступления.

2014—15: Unguarded 
 См.  в английском разделе
В течение 2014 года Моррис выпустила синглы «Do You Even Know?», «Cold» (при участии ) и «Closer». Каждый из этих синглов был выпущен для продвижения готовящегося к выходу альбома, , записанного в Лос-Анджелесе вместе с продюсером . Участвовала в опросе BBC Sound of 2015. В январе 2015 года вышел сингл «Under the Shadows», после которого последовал тур по Европе, начавшийся в феврале. Выпущенный альбом Unguarded, спродюсированный  и Fryars, занял 9 место в UK Albums Chart.

Позже в 2015 году пятый сингл с этого альбома «Love Again» звучал в рекламе различных брендов. Записала совместно с Sivu сингл «The Nile» и выступила на таких фестивалях как, Bestival, Glastonbury, Lytham Festival,  и . Шестой сингл из Unguarded, «Don’t Go» был использован в рекламном ролике благотворительной организации Coppafeel!, борющейся с раком груди.

2018: Someone Out There 
В конце 2015 года Моррис начала работать над продолжением Unguarded. Сотрудничая с Fryars, Моррис для своего второго альбома выбрала более электронное звучание. С июля 2017 года Моррис выпустила пять синглов для продвиджения альбома — «Reborn», «Do It», «Atletico (The Only One)», «Push Me to My Limit» и «Lower the Tone», каждый из которых получил положительные отзывы от критиков и поклонников. 2 февраля 2018 года вышел альбом .

Дискография

Студийный альбом

Мини-альбомы

Синглы

Видеоклипы

Примечания 

Авторы-исполнители Великобритании
Исполнители Atlantic Records
Поп-вокалисты Великобритании